Die Women’s Regional Handball League 2009/10 war die 2. Spielzeit der Women’s Regional Handball League. Die Saison begann am 9. September 2009 und endete mit dem Finale am 6. Juni 2010.

Der Titel ging an den montenegrinischen Verein ŽRK Budućnost Podgorica vor Hypo Niederösterreich aus Österreich. Titelverteidiger Podravka Vegeta, welcher nach dem Grunddurchgang in Führung lag, erreichte den dritten Platz.

Modus 
Der Modus wurde im Gegensatz zur Premierensaison folgendermaßen verändert: zuerst wurde ein Grunddurchgang bestehend aus Hin- und Rückrunde gespielt. Die vier besten Teams nahmen an einem Platzierungsturnier, dem Final Four, teil.

Grunddurchgang

Kreuztabelle 
Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte angeführt, die Gastmannschaft in der ersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angeführt.

Final Four 
Das Final Four fand am 5. und 6. Juni 2010 in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica statt.

Torschützen 
Im Grunddurchgang verzeichneten 93 Spielerinnen mindestens einen Torerfolg und erzielten in 30 Spielen 1830 Tore, was einem Durchschnitt von 61 Toren pro Spiel entspricht. Im Final Four erreichten 35 Spielerinnen mit 249 Toren einen Durchschnitt von 62.25 Toren je Spiel.

Einzelnachweise 

2009
Handballsaison 2009/10